Big Walnut Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Big Walnut Creek (Eel River), Fluss in Indiana
 Big Walnut Creek (Scioto River), Fluss in Ohio